Bordertown steht für:

Orte
 Bordertown (South Australia), eine Kleinstadt in Australien

Film und Fernsehen
 Bordertown (1935), ein Film aus dem Jahr 1935 mit Paul Muni and Bette Davis
 Bordertown (1989), ein Fernsehfilm aus dem Jahr 1989
 Bordertown (Fernsehserie, 1989), eine Fernsehserie aus den Jahren 1989 bis 1991
 Bordertown (Fernsehserie, 2016), eine Fernsehserie aus dem Jahr 2016
 Bordertown (1995), eine australische Fernsehserie aus dem Jahr 1995
 Bordertown (2006), ein US-amerikanisch-britischer Thriller aus dem Jahr 2006
 Bordertown (2016), eine finnische Krimiserie aus dem Jahr 2016